Mélinite est le nom commun d'un composé chimique explosif, l'acide picrique, ou 2,4,6‑trinitrophénol.

« La Mélinite » est un des surnoms de Jane Avril (1868-1943), danseuse de French cancan, partenaire de Mistinguett, qui a été peinte par Toulouse-Lautrec.